X8 steht für:

 Hanteng X8, chinesisches Automobil
 JAC X8, chinesisches Automobil
 Landwind X8, chinesisches Automobil
 Piaggio X8, italienischer Großroller
 Icaro Air (IATA-Code), ecuadorianische Fluggesellschaft

X-8 steht für:

 Aerojet General X-8, US-amerikanische Rakete

X8